Die European-Le-Mans-Series-Saison 2021 war die 18. Saison der European Le Mans Series (ELMS). Die Saison wurde am 18. April in Barcelona eröffnet und am 24. Oktober 2021 in Portimão beendet.

Regeländerungen 
In der Saison 2021 war Goodyear der einzige Reifenhersteller in der LMP2 und der LMGTE-Klasse, in der LMP3-Klasse blieb dies Michelin. Den Teilnehmern der LMP3 Klasse stand außerdem für diese Saison ein zusätzlicher Reifensatz zu (4 statt 3). In der LMGTE-Klasse wurde die minimale Fahrzeit für Bronze-Fahrer von 45 auf 90 Minuten erhöht. Eine weitere Neuigkeit für diese Saison war die Pro/Am-Subklasse in der LMP2, diese Klasse war für Fahrerpaarungen mit zumindest einem Bronze-Fahrer vorgesehen. Eine weitere Änderung bildete die Reduktion der Leistung der LMP2-Fahrzeuge von 600 auf 560 PS.

Teams und Fahrer

LMP2

Innovative Car

LMP3

LMGTE

Rennkalender

Wertungen

Punktesystem

LMP2

Fahrerwertung

Teamwertung

LMP2 Pro-Am

Fahrerwertung

Teamwertung

LMP3

Fahrerwertung

Teamwertung

LMGTE

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 

 Offizielle Homepage der European Le Mans Series
 Offizielle Ergebnisdatenbank

Einzelnachweise 

Le-Mans-Series-Saison
Motorsportsaison 2021